4. Igrzyska Konferencji Pacyfiku 1981 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane na stadionie Queen Elizabeth II Park w Christchurch 31 stycznia i 1 lutego 1981.

Były to czwarte z pięciu cyklicznych zawodów pod nazwą Igrzysk Konferencji Pacyfiku, rozgrywanych w roku poolimpijskim i jedynie, w których startowali nie tylko zawodnicy z pięciu państw położonych u wybrzeży Oceanu Spokojnego, czyli Australii, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych, lecz również z innych państw, w tym z Polski.

Rozegrano 21 konkurencji męskich i 16 kobiecych. Mężczyźni po raz pierwszy rywalizowali w dziesięcioboju, a kobiety w biegu na 3000 metrów i w pięcioboju. Pięciobój pojawił się tylko w tej edycji igrzysk, ponieważ na następnych (i ostatnich) igrzyskach rozegrano w jego miejsce siedmiobój kobiet.

Dwoje pierwotnych zwycięzców: Amerykanin Ben Plucknett w rzucie dyskiem i Australijka Gael Mulhall w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem zostało następnie zdyskwalifikowanych po wykryciu w organizmach niedozwolonych substancji.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

1981
1981 w lekkoatletyce
Sport w Christchurch
Lekkoatletyka w Nowej Zelandii
Nowa Zelandia w XX wieku